A prova do slalom paralelo feminino do Campeonato Mundial de Snowboard de 2013 foi disputado no dia 27 de janeiro  em  Stoneham, Quebec, Canadá.

Medalhistas

Resultados

Qualificação
A qualificação ocorreu dia 27 de janeiro.

Fase eliminatória

Ligações externas 
	
 Site da Federação Internacional de Esqui

	
Campeonato Mundial de Snowboard de 2013